Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1984/85. godine. I pedesetsedma sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Prvak je postao FK Sarajevo, osvojivši svoju drugu titulu.

Liga 

Najbolji strelac: Zlatko Vujović (HNK Hajduk Split|Hajduk Split) - 25 golova.

Šampion 
 SARAJEVO (trener Boško Antić):

igrači (utakmica/golova):
 Faruk Hadžibegić (34/4)
 Miloš Đurković (34/0)
 Predrag Pašić (33/9)
 Slaviša Vukićević (33/3)
 Mehmed Janjoš (32/1)
 Ferid Radeljaš (32/0)
 Husref Musemić (31/19)
 Dragan Jakovljević (30/9)
 Mirza Kapetanović (30/0)
 Davor Jozić (29/2)
 Senad Merdanović (23/3)
 Nihad Milak (17/0)
 Zijad Švrakić (16/0)
 Edin Hadžialagić (13/1)
 Goran Jurišić (10/0)
 Ivica Vujičević (8/0)
 Tomislav Bošnjak (5/0)
 Dragan Božović (5/0)
 Vladimir Petković (2/0)
 Dejan Raičković (2/0)
 Esad Hošić (1/0)
 Agim Nikolić (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1984/85. у југословенском фудбалу